Saint-Colomban puede hacer referencia a:

 Saint-Colomban, ciudad de la provincia de Quebec, Canadá.
 Saint-Colomban, población y comuna francesa en Loira Atlántico.
 Saint-Colomban-des-Villards, población y comuna francesa en Saboya.